Die isländische Fußballmeisterschaft 1985 war die 74. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 13. Mai 1985 und endete mit den letzten Spielen am 15. September 1985.

Der Titel ging zum 18. Mal an Valur Reykjavík.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1985
1985